Sålis (så:lis) kan syfta på 
 Sålis, Saltviks – en by i Saltviks kommun på Åland
 Sålis, Hammarland – en by i Hammarlands kommun på Åland